Bogenstein steht für
 Stein in einem Mauerbogen
 eine Flurbezeichnung und einen ehemaligen Gasthof im früheren Niederhaßlau bzw. heutigen Wilkau-Haßlau
 einen Bordstein mit Radius